Pojdi z mano je naslov več avtorskih del:
 Pojdi z mano (album), album ansambla Tonija Verderberja (1995)
 Pojdi z mano (film), film režiserja Igorja Šterka (2016)
 Pojdi z mano (roman), roman Dušana Čaterja iz leta (2008)